Lucía steht für:

 Lucía, spanische Namensvariante des Vornamens Lucia
 Lucía (Sängerin), spanische Sängerin und Teilnehmerin am Eurovision Song Contest 1982
 Lucía, kubanischer Spielfilm aus dem Jahr 1968 von Humberto Solás
 Société des Établissements L. Picker, Moccand & Cie, ehemaliger Schweizer Automobilhersteller

Lucia bzw. Lucía ist der Familienname folgender Personen:
 Adriana Lucía (* 1981 oder 1982), kolumbianische Sängerin
 Alfonso De Lucia (* 1983), italienischer Fußballspieler
 Humberto De Lucía (* 1992), venezolanischer Gitarrist
 Paco de Lucía (1947–2014), spanischer Gitarrist
 Pepe de Lucía (* 1945), spanischer Flamenco-Sänger

Siehe auch:
 Cerro Lucía
 Santa Lucia (Begriffsklärung auch zu Santa Lucía)
 Villa Lucia
 Lucia Peak, Berg in der Britannia Range, Antarktika